Guimerà steht für:

 Guimerà (Katalonien), eine Gemeinde in Katalonien

Guimerà ist der Familienname folgender Personen:

 Àngel Guimerà (1845–1924), spanischer Autor katalanischer Sprache